Erva-férrea é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Ajuga reptans
 Prunella vulgaris